East Afton ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Afton (New York), im Chenango County
 East Afton (Texas), im Dickens County